Man of the House (film uit 1995), een film van James Orr 
Man of the House (film uit 2005), een film van Stephen Herek
Man of the House (televisieserie), een Singaporese televisieserie